Nascido em Porto Alegre/RS, Carlos Cória é um músico brasileiro, de Itajaí/SC, onde vive desde 1959. Foi integrante dos grupos Opus 57, Incandescente e Clave de Lua, além de fazer apresentações com violão e voz em toda a região do Vale do Itajaí.

Discografia 
 Siri na Lata (2005)

Ligações externas 
 

Músicos de Santa Catarina
Naturais de Porto Alegre